Joseph Thompson (Bath, 1989. március 5. –) angol labdarúgó, középpályás.

Fiatalkora
Thompson Bathban született és nőtt fel. Később édesanyját felvették egy kórházba, a pszichiátriára, így Thompson Manchesterbe költözött, hogy nagynénjével éljen.

Pályafutása

Rochdale

Tranmere Rovers

Bury

Carlisle United

Újra Rochdale

Visszavonulása

Magánélete, betegsége

Statisztika
2018. augusztus 4-én frissítve.

Jegyzetek

További információ

1989-ben született személyek
Élő személyek
Angol labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Rochdale labdarúgói
A Tranmere Rovers labdarúgói
A Bury labdarúgói
A Wrexham labdarúgói
A Carlisle United labdarúgói